Bäurle ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Bäurle (* 1931), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer
 Jakob Bäurle (1838–1901), katholischer Geistlicher und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Markus Bäurle (* 1969), deutscher Fußballspieler, siehe Markus Freiherr von Rotberg
 Otto Bäurle (1887–1951), deutscher Mehrkämpfer
 Robert Bäurle (* 1961), deutscher  Journalist  und Schriftsteller, siehe Roberto Bardéz

Siehe auch:
 Bäuerle
 Beurle